

Mitologia 
 Shamir – essere mitologico leggendario che tagliava le pietre per il tempio di Salomone

Persone 
 Adi Shamir – crittografo, informatico e matematico israeliano
 Dan Shamir – allenatore di pallacanestro israeliano
 Eden Shamir – calciatore israeliano
 Moshe Shamir – scrittore, giornalista e politico israeliano
 Rotem Shamir – produttore cinematografico, regista e sceneggiatore israeliano
 Yitzhak Shamir – politico israeliano, due volte Primo ministro di Israele